Popychacz hydrauliczny służy do kompensacji luzu, powstałego wskutek wydłużenia temperaturowego poszczególnych elementów układu rozrządu oraz ich powolnego zużywania. Główną częścią tego popychacza jest korpus popychacza, na który działa od dołu krzywka. Wewnątrz korpusu jest umieszczony tłok, w którego górnej części jest wykonane gniazdo do osadzania laski popychacza. Tłok z korpusem zamykają poduszkę olejową w tzw. komorze wysokociśnieniowej. Między tłoczkiem a korpusem znajduje się sprężyna eliminująca luz między stykającymi się elementami układu rozrządu. W tłoku popychacza znajduje się zasobnik oleju, nazywany komorą niskiego ciśnienia. Między komorami wysokiego i niskiego ciśnienia jest umieszczony kulowy zawór zwrotny. Gdy stopa popychacza przechodzi z koła luzów na koło podstawowe krzywki, sprężyna utrzymuje tłok na miejscu, natomiast korpus idzie ku górze. Zmiana położenia korpusu popychacz względem tłoka powoduje wzrost ciśnienia oleju w komorze wysokiego ciśnienia. Gdy krzywka nie naciska na popychacz, zawór kulowy zostaje otwarty i następuje wyrównanie ciśnień w obu komorach. W czasie pracy jest przetłaczany olej między komorami popychacza i dzięki temu jest kasowany luz zaworowy. Zastosowanie popychaczy hydraulicznych zwiększa masę bezwładną ruchomych części układu rozrządu, co powoduje konieczność wzmocnienia sprężyn zaworowych.

Układ rozrządu